Piridilnikotinamid se može odnositi na:

3-Piridilnikotinamid
4-Piridilnikotinamid